Dolge Njive (Gorenja vas - Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas - Poljane
 Dolge Njive (Lenart), een plaats in de Sloveense gemeente Lenart